Gymnopilus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Hymenogastraceae. De typesoort is Gymnopilus liquiritiae.

Soorten 
Volgen Index Fungorum telt het geslacht 231 soorten (peildatum december 2020):

Hymenogastraceae
Schimmelgeslacht